Iaira ist

in der griechischen Mythologie:
 Iaira (Nereide), eine Nereide
 Iaira (Nymphe), zog die Zwillingssöhne des Alkanor auf